Западноболга́рские го́воры (также западноболгарское наречие, западноболгарские диалекты, западноболгарская группа говоров; ) — говоры болгарского языка, представляющие наряду с восточноболгарскими одну из двух основных болгарских диалектных областей. Распространены в западной Болгарии (к западу от ятовой границы), а также в некоторых районах восточной Сербии.
Подразделяются на три группы говоров: северо-западную, юго-западную и крайнезападную.

Западноболгарский диалектный ареал отличается от восточноболгарского целым рядом фонетических и грамматических языковых черт, важнейшей из которых является различие в произношении гласных на месте праславянской *ě.

В традициях болгарской диалектологии в состав западноболгарского ареала часто включают диалекты македонского языка, распространённые на территории Македонии и в соседних с Македоний районах Албании и Греции, иногда включают также говоры торлакского диалекта, распространённые в юго-восточной Сербии.

Классификация 
Согласно классификации, опубликованной в издании «Болгарская диалектология» (под редакцией С. Стойкова), западноболгарский ареал включает три группы говоров: северо-западную, юго-западную и крайнезападную.

Северо-западные говоры размещены на территории Болгарии от болгарско-сербской границы на западе до ятовой границы на востоке (к югу от реки Дунай).

В состав северо-западной группы включают белослатинско-плевенские и видинско-ломские говоры.

Юго-западные говоры размещены западнее ятовой границы в центрально-западной и юго-западной Болгарии (в ареале этих говоров расположена столица болгарского государства — София).

В число говоров юго-западного ареала входят:
 северные говоры:
 ботевградские говоры;
 врачанские говоры;
 ихтиманские говоры;
 южные говоры:
 елинпелинские говоры;
 софийские говоры;
 самоковские говоры;
 дупницкие говоры;
 кюстендильские говоры;
 благоевградские говоры;
 петричские говоры;
 переходные болгарско-македонско-сербские говоры:
 пиянецкие говоры;
 каменицкие говоры;
 краиштевские говоры.

Крайнезападные говоры распространены вдоль сербско-болгарской государственной границы как на территории Болгарии, так и на территории Сербии. В издании «Болгарская диалектология» данные говоры описываются как переходные болгарско-сербские говоры, вопрос включения данных говоров в тот или иной языковой ареал авторы откладывают на будущее. При этом отмечается точка зрения болгарских исследователей (Б. Цонев, С. Младенов) о принадлежности крайнезападных говоров к болгарскому диалектному ареалу и точка зрения сербских диалектологов (А. Белич и другие) о сербском генезисе данных говоров.

В состав крайнезападной группы включают:
 трынские говоры;
 брезникские говоры;
 белоградчикские говоры.

Согласно диалектологической карте болгарского языка, опубликованной отделением диалектологии и лингвистической географии , западноболгарский ареал подразделяют на две группы: северо-западную и юго-западную:
 северо-западные говоры:
 собственно северо-западные (западномизийские) говоры;
 крайнесеверозападные говоры (у-говоры):
 пограничные говоры;
 моравские говоры;
 юго-западные говоры:
 собственно юго-западные (центральные) говоры (а-говоры);
 крайне юго-западные говоры (не а-говоры):
 западные говоры;
 южные говоры.

Диалектные особенности 
К диалектным чертам западноболгарских говоров относят:
 Рефлексы *ě: гласная е во всех позициях.
 Отсутствие редукции гласных в безударных слогах: дàрове, зелèно, баштà.
 Наличие согласных к’ — г’ (цвèк’е, гòск’е, ливàг’е, грòзг’е) наряду с ч — дж и шт — жд (на месте праславянских сочетаний *tj, *kt перед гласными переднего ряда и *dj), которым в восточном ареале соответствуют шт — жд.
 Произношение й на месте мягкой согласной л’: йèйа (леля), зèйе (зеле), кйуч (ключ).
 Ассимилятивное прогрессивное смягчение к’ в конечном сочетании -к’а: мàйк’а, девòйк’а, войск’à, зèлк’а, престѝлк’а, точѝлк’а, закачàлк’а.
 Наличие твёрдых согласных во флексиях глаголов 1-го лица единственного лица и 3-го числа множественного числа настоящего времени: вѝда, мòла, кòла, òда, тъ̀рпа или вѝдим, мòлим, кòлим, òдим, търпѝм — вѝдат, кòлат, мòлат, òдат, търпàт.
 Распространение существительных мужского рода в форме множественного числа с окончанием -е: другàре, офчàре, мàйсторе, бѝволе, чорàпе.
 Наличие окончания -ме у глаголов 1-го лица множественного числа в форме настоящего времени во всех спряжениях независимо от формы 1-го лица единственного числ: йадèме, занесèме, четèме, мòлиме, нòсиме, свѝриме, дàваме, купỳваме.
 Отсутствие причастий несовершенного вида на -л.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Диалекты болгарского языка